

Astronomia 
 5655 Barney – asteroide
 Cratere Barney – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia 
 Barney (Dakota del Nord) – città del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Barney (casa editrice) – casa editrice di Siena

Personaggi immaginari 
 Barney (Barney) – personaggio dell'omonimo show per bambini
 Barney Rubble – personaggio della serie animata Gli antenati
 Barney Stinson – personaggio della serie televisiva How I Met Your Mother

Persone 
 Alice Pike Barney – pittrice statunitense, madre di Laura Clifford Barney e Natalie Clifford Barney
 Laura Clifford Barney – scrittrice, insegnante e filantropa statunitense, figlia di Alice Pike Barney e sorella di Natalie Clifford Barney
 Lem Barney – giocatore di football americano statunitense
 Matthew Barney – artista, regista e scultore statunitense
 Natalie Clifford Barney – scrittrice e poetessa statunitense, figlia di Alice Pike Barney e sorella di Laura Clifford Barney

Televisione 
 Barney – show per bambini prodotto negli USA